Тассо Каввадиа (; 10 января 1921 года, Патры — 18 декабря 2010 года, Афины) — греческая  театра и кино,  и .

Биография 
Тассо Кавадиа родилась 10 января 1921 года в Патрах. Училась играть на фортепиано в Афинах, живописи — в Париже, сценографии — у Янниса Царухиса. Со временем была принята в театральное училище.

В период между 1954 и 1967 годами работала на радио в качестве репортёра и диктора. С 1955 по 1969 года работала в газетах и журналах, как журналист и редактор. Также работала переводчиком, преимущественно художественных литературных произведений.

В кинематографе Тассо Кавадиа дебютировала в 1954 году. Свою первую роль сыграла в фильме Михалиса Какоянниса. В театре она играла роли, охватывающие практически весь спектр репертуара.

Тассо Кавадиа умерла 18 декабря 2010 года за три недели до 90 летнего юбилея.. Похоронена на Первом афинском кладбище.

Фильмография 
 Κυριακάτικο ξύπνημα (1954) …. Лиза Караянни
 Στέλλα (1955) …. сестра Алеку
 Καταδικασμένη κι απ' το παιδί της (1955)
 Διακοπές στην Αίγινα (1958)
 Το κλωτσοσκούφι (1960) …. Урания
 Ερόικα (1960)
 Φαίδρα (1962)
 Ένας μεγάλος έρωτας (1964) …. Афина
 Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965) …. госпожа Аглая Папамитру
 Ιστορία μιας ζωής (1965)… Елени Пападима
 Δύσκολοι δρόμοι (1965)
 Στεφανία (1966) …. директор тюрьмы
 Δάκρυα οργής (1967) …. мать Маноса
 Καπετάν φάντης μπαστούνι (1968) …. Василики
 Όλγα αγάπη μου (1968) … Елена
 Πολύ αργά για δάκρυα (1968)… Катакузину
 Καπετάν φάντης μπαστούνι (1968) … Василики
 Η κραυγή μιας αθώας (1969)… Лела
 Ξύπνα, Βασίλη! (1969) …. госпожа Фарлаку
 Μια τρελή τρελή σαραντάρα (1970) …. Емилия
 Φρενίτις (1971) … Ρέα
 Η αμαρτία της ομορφιάς ([972) …. Катерина Власту
 Αναζήτησις (1972) …. Наташа
 Ο γιος μου ο Στέφανος (1975) …. Зои
 Δονούσα (1992)
 Προς την ελευθερία (1996)
 Χαμένες νύχτες (1997)
 Παταγονία (1998)
 Θηλυκή εταιρεία (1999)… Стамата
 Φοβού τους Έλληνες (2000) …. бабушка Мария
 Αλέξανδρος και Αϊσέ (2001)

Телевидение 
 Ο σπαγκοραμμένος
 Ταβέρνα
 Θύελλα 1987…. Рена
 Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα (ANT1, 1991-93…. Голити
 Γίγας μοτέλ (Mega Channel, 1993-94…. госпожа Галатея
 Ανίσχυρα ψεύδη (ΕΤ1, 1999—2000)
 Παππούδες εν δράσει (ΕΤ-1, 2000-01…. Анастасия
 Για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο (ANT1, 2001-02)

Примечания

Ссылки 
 
 Τασσώ Καββαδία Η «στρίγκλα» που έγινε αρνάκι (16 Ιουλίου 2000) — То Вима 

Персоналии по алфавиту
Киноактрисы Греции
Похороненные на Первом афинском кладбище